

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Partizan: 1995-1996, 1996-1997, 1998-1999

Partizan: 1997-1998

Levski Sofia: 1999-2000

Levski Sofia: 1999-2000

Shakhtar: 2004-2005

Shakhtar: 2003-2004

Shandong Luneng: 2006

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale bulgara